Calamity Jane o Martha Jane Canary (Princeton, Missouri, 1853 - Terry, Dakota del Sud, 1903), aventurera que va viure al Far West
 Calamity Jane (pel·lícula de 1953), pel·lícula estatunidenca dirigida per David Butler estrenada l'any 1953
 Calamity Jane (Lucky Luke), àlbum de la sèrie Lucky Luke per Morris (dibuix) i René Goscinny (guió)